Çukurova bezeichnet:

 Çukurova (Adana), Stadtbezirk und Landkreis der türkischen Provinz Adana
 Çukurova (Kilikische Ebene), eine Ebene in der südlichen Türkei

Siehe auch:
 Çukurova Üniversitesi, Universität in Adana
 Flughafen Çukurova, Flughafen in der Ebene